Слободеню́к — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Слободенюк, Вадим Ростиславович (род. 1981) — украинский легкоатлет.
 Слободенюк, Виталий Николаевич (род. 1953) — советский гребец-каноист, чемпион мира.
 Слободенюк, Григорий Афанасьевич (1925—2005) — Герой Советского Союза.
 Слободенюк, Дима (род. 1975) — финский дирижёр российского происхождения.
 Слободенюк, Иван Лукьянович (1923—1943) — Герой Советского Союза.